Leistlinge (dt. Leisten ‚aufgrund der leistenartig strukturierten Hutunterseite‘) steht für: 
 Pilzarten aus der Gattung der Pfifferlinge (Cantharellus),
 Pilzarten aus der Gattung der Kraterellen (Craterellus),
 Pilzarten aus der aufgelösten Gattung Pseudocraterellus, deren Arten inzwischen den Kraterellen zugeordnet werden.

Siehe auch:
 Hymenophor